Millionär steht für
 Person mit Vermögen im Wert von mindestens einer Million Währungseinheiten (Vermögensmillionär)
 Person mit einem Jahreseinkommen von mindestens einer Million Währungseinheiten (Einkommensmillionär)
 Millionär (Roman), Tommy Jaud  
 Millionär (Rechenmaschine), direktmultiplizierenden mechanische Rechenmaschine
 Der Millionär, deutscher Spielfilm (1947)
 Lottomillionär, Person mit einem Lottogewinn von mindestens einer Million